Тальси́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Тальси (замок) — французский средневековый замок (1520).

Название коммун во Франции 
 Тальси (Йонна) — в департаменте Йонна.
 Тальси (Луар и Шер) — в департаменте Луар и Шер.

См. также 
 Талси